Дорогов Алексей Власович (1909—1957) — российский изобретатель.

Биография 
Родился в 1909 году в селе Хмелинка (на территории современного Турковского района Саратовской области).

АСД 
В 1947 году изобрел препарат АСД. Всего было три версии препарата: АСД-1Ф, АСД-2Ф и АСД-3Ф. В основном, выпускается версия АСД-2Ф. Название препарата расшифровывается как «Антисептик-стимулятор Дорогова, фракция 2».

Примечания

Литература 
 АСД. Эликсир третьего тысячелетия, источник силы и здоровья. Могущество тканевой терапии. Надежда Семенова. 2012. 144 с.

Ссылки 
 Алексей Власович Дорогов создатель препарата АСД — эликсира здоровья. АСД — мощнейший биогенный стимулятор.

Изобретатели XX века
Изобретатели СССР
Персоналии по алфавиту